Farinel ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Baptist Farinel (auch: Giovanni Battista Farinelli und Farinelly; 1655–1720), französischer Violinist und Komponist
 Michel Farinel (1649–1726), französischer Violinist und Komponist des Barock

Siehe auch:
 Farinelli (Begriffsklärung)